Bürgle steht für:

 Bürgle (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Klaus Bürgle (1926–2015), deutscher Grafiker

Orte:
 Bürgle (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bürgle (Markt Wald), Ortsteil des Marktes Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Bürgle (Dornbirn), Rotte der Stadt Dornbirn, Vorarlberg

Burgen:
 Bürgle (Altheim), abgegangene Burg in Altheim im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Bürgle (Enkenstein), abgegangene Burg bei Schopfheim-Enkenstein im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Bürgle (Gundremmingen), spätrömisches Kastell im Landkreis Günzburg in Bayern
 Bürgle (Heudorf), abgegangene Burg in Scheer-Heudorf im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Bürgle (Hödingen), abgegangene Burg in Überlingen-Hödingen im Bodenseekreis in Baden-Württemberg
 Bürgle (Kirchen), abgegangene Wasserburg in Ehingen-Kirchen im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg
 Bürgle (Köndringen), abgegangene Burg in Teningen-Köndringen im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Bürgle (Sölden, Wittnau), abgegangene Burg bei Sölden bzw. Wittnau im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 Bürgle (Watterdingen), abgegangene Burg bei Tengen-Watterdingen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Bürgle (Zimmern), abgegangene Burg in Zimmern unter der Burg im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kapelle Bürgle
 Bürgel
 Bürgl
 Bürglen